Pierwszy rząd Romano Prodiego – rząd włoski z lat 1996-1998
 Drugi rząd Romano Prodiego – rząd włoski z lat 2006-2008